Isla Santa Rosa (Perú) puede referirse a las siguientes islas del Perú:

 Isla Santa Rosa (Ica): isla marítima en el departamento de Ica.
 Isla Santa Rosa (Loreto): isla fluvial en el departamento de Loreto.